Centaura mayor puede referirse a:
El nombre común de la planta Centaurea cephalariifolia.
El nombre común de la planta Centaurea scabiosa.